Проводка:
 Проводка — проводная сеть для передачи и распределения тока.
 Проводка — действие в бухгалтерском учёте.
 Проводка — приём в фотографии, другое название панорамирования.
 Проводка — в гистологии: процесс дегидратации (обезвоживания) и обезжиривания фрагмента ткани и пропитки его парафином.
 Проводка, в судовождении — управление судна лоцманом — специалистом по прибрежной навигации в данном районе.